

Sigle 
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
 Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia
 Georgetown University – università statunitense
 Gloss Units – unità di misura della brillantezza di un materiale
 Griffith University – università australiana

Codici 
 GU – codice vettore IATA di Aviateca
 gu – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua gujarati
 GU – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Guam
 GU – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Guadalajara (Spagna)
 GU – codice ISO 3166-2:GE di Guria (Georgia)
 GU – codice ISO 3166-2:GN di Guékédou (Guinea)
 GU – codice ISO 3166-2:GT del Dipartimento di Guatemala (Guatemala)
 GU – codice ISO 3166-2:LV del distretto di Gulbene (Lettonia)
 GU – codice ISO 3166-2:PT del distretto di Guarda (Portogallo)
 GU – codice ISO 3166-2:US di Guam

Informatica 
 .gu – dominio di primo livello di Guam

Mitologia 
 Gu – dio della guerra del Dahomey

Altro 
 Gu – importante famiglia cinese durante la dinastia Jìn
 GU – targa automobilistica di Graz-Umgebung (Austria)
 Gu – distretti in cui sono suddivise le municipalità coreane